El término Pannonia puede referirse a:

En geografía:
 Cuenca de Panonia, una región geomorfológica (llanura) en Europa Central.
 Llanura panónica, llanura de Europa central.
 Mar de Panonia, un antiguo mar en Europa Central.

 Estepa de Panonia, un ecosistema de pastizales en la llanura de Panonia.

 Bosque mixto de Panonia, una ecorregión de la ecozona paleártica, definida por WWF.

En historia:
 Panonia, una provincia histórica romana, luego dividida y subdividida:
 Pannonia Superior, una provincia romana.
 Pannonia Prima, una provincia romana tardía.
 Pannonia Savia, una provincia romana tardía.
 Pannonia Inferior, una provincia romana.
 Pannonia Secunda, una provincia romana tardía.
 Panonia Valeria, una provincia romana tardía.
 Diócesis de Panonia, una diócesis romana tardía.
 Panonia (provincia bizantina), una provincia bizantina.
 Marca de Panonia, una marca franca.
 Principado dela  Baja Panonia, un principado eslavo en el siglo IX vasallo de los francos.
 el territorio del reino medieval de Hungría todavía se conocía contemporáneamente como Pannonia,  el rey de Hungría se llamab rex Pannoniae (o Pannonicorum)  en latín medieval.

En ciencia:
(1444) Pannonia, un asteroide.
Pannonian (etapa), el dominio de Paratetis (Europa Central, Asia occidental) en estratigrafía.
Panonia, una parte de la superficie del asteroide 21 Lutetia.

Otros:
 Lengua romance de Panonia, lengua romance extinta que se hablaba en la romanizada Panonia. 
 Pannonie, la antigua granja cisterciense cerca de Rocamadour (Francia), que fue transformada en un gran castillo clásico en el siglo XV y XVIII.
 PannóniaFilm, el estudio de animación más grande de Hungría.
 Pannónia, una marca de motocicletas fabricadas en Hungría.
 Pannonia Federal Credit Union, una institución financiera sin fines de lucro constituida en 1938 en el área metropolitana de Filadelfia.
 Pannonia Express, un tren de pasajeros InterCity de larga distancia.
 Pannonia Allstars Ska Orchestra, una banda de ska húngara.
 Panonija, un pueblo de Serbia.